Schwieder ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Caspar Schwieder (1766–1840), deutscher Bürgermeister und Mitglied des Landtages des Kurfürstentums Hessen-Kassel 
 Karl Jacob Schwieder (1835–1889), deutscher Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Sabine Schwieder (* 1961), deutsche Journalistin und Buchautorin